Кромолов може да се отнася за:

Полша 
 Кромолов, квартал на Заверче
 Кромолов, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Валце